apáca, szerzetesnő
Földrajz
 Magyarország
 Csanádapáca (korábbi neve Apáca), település Békés megyében
 Románia
 Apáca, település a romániai Brassó megyében
 Apácatanya, egykor önálló település, ma már Hadad település része a romániai Szatmár megyében
 Magyarapáca, település a Bánságban, a romániai Temes megyében
 Pácfalu, korábbi nevei: Pácafalu, Apácafalu, Apáca; település a romániai Szatmár megyében